Пі́ла (, , , , ) — топонім у низці країн:

Піла — місто в Аргентині
 Піла — округ провінції Буенос-Айрес в Аргентині

Піла — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі

Піла — село на території району Ларнака

Населені пункти та їхні частини
 Піла — місто в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Піла — село в гміні Ґостицин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Піла — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Піла — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Піла — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Піла — село в гміні Хоч Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Піла — частина міста Лібйонж у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Піла — частина міста Вісла в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Піла — частина села Любець у гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Піла — частина села Кузьниця-Заґжебська в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Піла — частина села Стобниця в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Піла — частина села Пшеромб у гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Піла — частина села Домброва-над-Чарною в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Піла — частина села Мнікув у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Піла — частина села Петрашув у гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства
 Піла — частина села Семушова в гміні Тирява-Волоська Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Піла — частина села Нендза в гміні Нендза Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Піла — частина села Лободно в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Піла — частина села Істебна в гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Піла — частина села Конописька в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Піла — частина села Мікожин у гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Піла — осада в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Піла — осада в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства
 Піла — лісова осада в гміні Турава Опольського повіту Опольського воєводства
 Піла — лісова осада в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Піла — село в окрузі Лученець, Банськобистрицький край.
 Піла — село в окрузі Жарновиця
 Піла — село в окрузі Пезінок

Піла — община в окрузі Карлові Вари

Прізвище 
 Хорхе Луїс Піла ( 1972) — кубинський і мексиканський актор

Див. також 
 Піла-Канале — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика
 Пила (значення)
 Пілка

Примітки